Die Liste der Bahnhöfe im Kreis Wesel listet diejenigen Bahnhöfe und Haltepunkte auf, die bei der Deutschen Bahn oder einer ihrer Vorgänger betrieben wurden. Die Betriebsstellen privater Bahnen wie der Niederrheinischen Verkehrsbetriebe oder der ehemaligen Kleinbahn Wesel–Rees–Emmerich werden nicht aufgeführt.

Legende 

Die Liste ist tabellarisch angeordnet und wie folgt gegliedert:

 Betriebsstelle / Lage: Name der Betriebsstelle – bei aufgelassenen der letzte – und Koordinatenlink (Symbol). Ehemalige Namen sind ohne Rücksicht auf ihre Verwendung kursiv in kleiner Schrift darunter genannt.
 Bst: Status der Betriebsstelle – bei aufgelassenen der letzte. Bei den Betriebsstellen kann es sich um einen Bahnhof (Bf), Haltepunkt (Hp), eine Anschlussstelle (Anst) oder Ausweichanschlussstelle (Awanst) handeln. Letztere werden nur aufgeführt, wenn die Betriebsstelle zuvor als Bahnhof oder Haltepunkt bestanden hat. Betriebsstellen, die nur als (Ausweich-)Anschlussstelle existiert haben und Betriebsstellen anderen Typs (Blockstellen, Überleitstellen, Abzweigstellen) werden in dieser Übersicht nicht aufgeführt.
 Ril 100: Kürzel der Betriebsstelle laut Betriebsstellenverzeichnis (Ril 100). Da das Verzeichnis erst in den 1970er-Jahren erstellt wurde, sind vor dieser Zeit aufgelassene Betriebsstellen nicht gekennzeichnet.
 Gemeinde: Standortgemeinde, in der sich die Betriebsstelle befindet.
 Aufnahme PV: Inbetriebnahme des Personenverkehrs.
 Schließung PV: Schließung der Betriebsstelle für den Personenverkehr.
 IBNR: Internationale Bahnhofsnummer
 Kat: Bahnhofskategorie
 Strecke(n): Strecke(n), an der sich die Betriebsstelle befindet. Die Sortierung erfolgt nach der Nummerierung im Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten (VzG).
 Linie(n): Linie(n) des Schienenpersonennahverkehrs, die an der jeweiligen Betriebsstelle halten. Die Nennung erfolgt nur bei für den Personenverkehr geöffneten Betriebsstellen.
 Bemerkungen: Weitere Anmerkungen zur Betriebsstelle.
 Bild: Bild der Betriebsstelle.

Bahnhöfe und Haltepunkt mit Halt von Personenzügen sind farblich nicht hervorgehoben. Betriebsstellen, die nach der Aufgabe des Personenhalts weiterhin im Güterverkehr bedient werden, sind gelb unterlegt, aufgelassene Betriebsstellen sind rot unterlegt.

Übersicht

Literatur

Weblinks 

 

 
Wesel, Kreis